3 000 meter hinder för herrar vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta avgjordes 2 augusti.

Medaljörer

Resultat
 Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
 q innebär avancemang utifrån total placering.
 DNS innebär att personen inte startade.
 DNF innebär att personen inte fullföljde.
 DQ innebär diskvalificering.
 NR innebär nationellt rekord.
 OR innebär olympiskt rekord.
 WR innebär världsrekord.
 WJR innebär världsrekord för juniorer
 AR innebär världsdelsrekord (area record)
 PB innebär personligt rekord.
 SB innebär säsongsbästa.

Final

Semifinaler

Försöksheat

Referenser
Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1996